Michael Weinrich ist der Name folgender Personen:

* Michael Weinrich (Theologe) (* 1950), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Michael Weinrich (Fußballspieler) (* 1969), deutscher Fußballspieler